Тит Флавий Сабин (; † 82 г.) e сенатор на Римската империя през 1 век, племенник на император Веспасиан и зет на император Тит. Член е на Флавиевата династия.

Биография 
Той е син на Арецина и Тит Флавий Сабин (суфектконсул 69 г.) и брат на Тит Флавий Клемент (консул 95 г.).

Сабин се жени за втората си братовчедка по бащина линия Юлия Флавия, дъщеря на император Тит и неговата втора съпруга Марция Фурнила и Августа.

През 82 г. Сабин е консул заедно с император Домициан, чичо на жена му. Сабин е екзекутиран още същата година.

Източници 
 Светоний, Domitian 10,4.
 Светоний, Lives of the Twelve Caesars
 Дион Касий, Roman History
 Arnold Blumberg, (1995), Great Leaders, Great Tyrants?: Contemporary Views of World Rulers Who Made History

Имперски римски консули
Флавии
Флавиева династия